— вид деревьев рода Акация семейства .

Этот вид акации иногда называют «верблюжьей акацией». На языках местного населения растение называют:  и . Расположенный в Северо-Капской провинции национальный парк  назван в честь этого дерева.

Средних и крупных размеров раскидистые деревья, достигающие 17 метров в высоту. Остаются зелёными на протяжении большей части сухого сезона. Кора грубая, темная с трещинами. Листья дважды перистые с 2—5 парами перьев. 

Предпочитает сухие песчаные или каменистые почвы. Область его распространения: ЮАР (на территории бывших провинций Трансвааль, Фри-Стейт и севера Капской), Ботсвана, западные области Зимбабве и северная Намибия.

Примечания

Ссылки 
 Flora of Zimbabwe: Species information: Acacia erioloba
 PlantzAfrica.com: Acacia erioloba

Акация
Флора Африки
Эндемики Южной Африки